St. Stephen (Carolina do Sul)
St. Stephen (Minnesota)
St. Stephen (Nova Brunswick)

Desambiguação

de:Santo Stefano
it:Santo Stefano (disambigua)
pl:Santo Stefano